Krasowa ist der polnische Name folgender Orte:
 Krasowa (Rusiec) in der Woiwodschaft Łódź
 Krassowa in der Woiwodschaft Oppeln